Трешња се може односити на:

 Трешња, листопадна дрвенаста биљка
 Језеро Трешња, језеро у околини Београда